Калайдович — хорватская фамилия:

 Калайдович, Фёдор Дмитриевич (1742—1819) — русский врач далматинского происхождения. Его сыновья:
 Калайдович, Иван Фёдорович (1796—1853) — русский публицист.
 Калайдович, Константин Фёдорович (1792—1832) — археолог и филолог.
 Калайдович, Пётр Фёдорович (1791—1839) — преподаватель словесности, лингвист, поэт.

См. также 
 Калайда